Església vella de Santa Maria d'Aguilar, església romànica (s.XII) al terme de Montmajor. És un bé inventariat com IPA 3460.
 Església nova de Santa Maria d'Aguilar, església neoclàssica (s.XVIII) al terme de Montmajor. És un bé inventariat com IPA 3461.